Omer è un termine ebraico che ha acquisito nel tempo diversi significati:

 Omer – antica unità di misura israelita di peso corrispondente a circa 1,3 kilogrammi, che era in uso durante l'epoca in cui era ancora presente il Tempio di Gerusalemme
 Omer – offerta che tradizionalmente veniva fatta il secondo giorno di Pesach nel Tempio di Gerusalemme
 Omer – nell'ebraismo odierno, termine con cui viene solitamente indicato il Conteggio dell'Omer (sefirat ha'omer), ovvero i 49 giorni che intercorrono tra la seconda sera di Pesach e la notte che precede la festa di Shavuot
 Omer – insediamento nel sud di Israele nelle vicinanze e della città di Be'er Sheva
 Omer – cittadina del Michigan
 Omer – nome proprio di persona diffuso in Israele